Turville-Petre ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Turville-Petre (1901–1942), britischer Archäologe 
 Gabriel Turville-Petre (1908–1978), britischer Mediävist
 Joan Elizabeth Turville-Petre (1911–2006), britische Mediävistin